Pour une définition, voir furtif sur le wiktionnaire.

 Furtivité, caractéristique d'un engin conçu pour avoir une signature réduite ou banale et donc pour être moins détectable, classifiable ou identifiable.
 Plasma stealth ou l'utilisation de plasma dans la recherche de la furtivité.
 Furtif, un film américain réalisé par Rob Cohen en 2005.